Butto – sinonimo di germoglio
 Butto – cavità naturale o artificiale che serviva per lo sversamento di rifiuti e deiezioni umane ed animali
 Buttō – altro nome della pagoda giapponese
 José Butto – calciatore venezuelano
 Baptiste Butto – pallamanista francese

Pagine correlate 
 Butta
 Butti
 Bhutto

Altri progetti